

Presentación previa 
Jiří Veselý logró defender el título con éxito.

Jiří Veselý derrotó en la final a Laslo Djere.

Cabezas de serie 

  Martin Kližan (Segunda ronda)
 ''' Jiří Veselý (Campeón)
  Marcel Granollers (Cuartos de final)
  Pablo Carreño Busta ''(Primera ronda)

<ol start=5>
  Santiago Giraldo ''(Segunda ronda)
  Dušan Lajović ''(Cuartos de final)
  João Souza ''(Semifinales)
  Blaž Kavčič ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Prostějov 2015